Barta, keresztnév
 Barta, régi magyar családnév